Катало́ния (, , ) — автономное сообщество () Испании, расположенное на северо-востоке Пиренейского полуострова, между средиземноморским побережьем и Пиренеями. Является частью историко-культурной области княжество Каталония. Официальное название — автономное сообщество Каталония (, , ).

Площадь — 32 114 км². Столицей автономного сообщества является город Барселона. Официальные языки — каталанский, испанский, окситанский (под названием аранский язык). В Каталонии проживает 7 512 381 человек.

Историческая область Каталония () состоит из современной Каталонской автономной области в Испании и из департамента Восточные Пиренеи во Франции.
Кроме того, каталонцы считают частью исторической территории Каталонии прилегающие районы Франции,  Северную Каталонию — Catalunya del Nord, или Catalogne Nord. Радикальные каталонские политики пропагандируют употребление термина Каталония и в отношении так называемых «каталонских земель», то есть средиземноморских территорий, которые в Средневековье находились в сфере влияния Арагонского королевства, и население которых хотя бы частично говорит на каталанском языке.

Исторически имеющая сильную национальную (националистическую) идею каталонизма, Каталония в разное время ранее пыталась провозгласить свою независимость от Испании и к настоящему времени добилась автономии, наиболее широкой из всех подобных регионов европейских стран и официального статуса каталанского языка (наряду с баскским, галисийским и валенсийским).
В настоящее время часто говорится о стремлении этого региона стать независимым государством как о наиболее массовом и близком к реализации сепаратистском движении в Европе. 27 октября 2017 года власти автономии в одностороннем порядке провозгласили независимость от Испании и образование Каталонской Республики, что не было признано правительством Испании.

Этимология 
Этимология слова Каталония до конца не прояснена. В частности, существует версия, выводящая название региона из названий древних племён готов и аланов (Гот-Алания, Готланд, Готалуния), осевших здесь после Великого переселения народов. Существует версия, что название произошло от имени французского рыцаря Otger Cathalon, который сражался с арабами и отнял часть территории, покорённой прежде ими, а также предполагается, что, как и Кастилия (), название происходит от слова «за́мок» ().

География 

На севере Пиренеи являются естественной границей Каталонии с Францией и Андоррой, на западе Каталония граничит с регионом Арагон, на юго-западе с Валенсией. Самые знаменитые горы Каталонии — Монсеррат, Педрафорка и Канигу.

Значимыми городами в Каталонии, кроме Барселоны, являются Таррагона, Льейда, Жирона, Манреса, Игуалада, Марторель, Террасса и Сабадель.

Побережье: 580 км. Побережье разнообразное и характеризуется многочисленными пляжами. В Каталонии расположены несколько значимых заповедников Испании, в основном на севере, а также Геопарк Центральной Каталонии, один из геопарков ЮНЕСКО.

Гидрография 

Почти вся Каталония относится к средиземноморскому бассейну. Сеть каталонской речной системы состоит из двух важных водоразделов — Эбро и внутренних бассейнов Каталонии, все они находятся в Средиземном море. Кроме того, есть бассейн реки, которая впадает в Атлантический океан, но охватывает только 1,73 % каталонской территории.

Речной бассейн сети можно разделить на два сектора: один из западного склона или Эбро и один из восточного формата для рек, под которыми впадают в Средиземное море вдоль каталонского побережья. Первый обеспечивает в среднем 18 700 гм3 / год, в то время как второй обеспечивает только в среднем 2020 гм3 / год. Разница обусловлена большим вкладом реки Эбро, важным притоком которой является Сегре. В Каталонии есть, кроме того, относительное богатство подземных вод, хотя существует неравенство между комарками, учитывая геологическое строение комплекса территории. в Пиренеях есть много небольших прудов, оставшихся от эпохи ледниковой. Самый большой из них — Баньолес.

Каталонское побережье почти прямолинейно, протяженностью более 500 км и с небольшим количеством географических случайностей — наиболее актуальными являются кап-де-Креус и залив Роз на севере и дельта Эбро на юге. Там, где Прибрежная гряда погружена в море, она делает это двумя сегментами: один между л’Эстартит и городом Бланес (Коста-Брава), а другой, южнее, — побережьем Гаррафа

Климат 

Климат Каталонии разнообразен. Населенные пункты, расположенные на побережье в провинциях Таррагона, Барселона и Жирона, характеризуются средиземноморским климатом с жарким летом ( Köppen Csa ). Во внутренней части (включая провинцию Лерида и внутреннюю часть провинции Барселона) преобладает средиземноморский климат ( Köppen Csa ). Пиренейские пики имеют континентальный ( Köppen D ) или даже альпийский климат ( Köppen ET ) на самых высоких вершинах, в то время как долины имеют морской или океанический подтип климата ( Köppen Cfb ).

В районе Средиземноморья лето сухое и жаркое, с морскими бризами, а максимальная температура составляет около 26–31 ° C (79–88 ° F). Зима прохладная или слегка холодная в зависимости от местоположения. В Пиренеях часто идет снег, а иногда и на более низких высотах, даже у береговой линии. Весна и осень, как правило, самые дождливые сезоны, за исключением долин Пиренеев, где лето обычно ненастное.

Летом во внутренней части Каталонии жарче и суше. Температура может достигать 35 ° C (95 ° F), а в некоторые дни даже 40 ° C (104 ° F). Ночи там прохладнее, чем на побережье, с температурой около 14–17 ° C (57–63 ° F). Туман не редкость в долинах и на равнинах; он может быть особенно устойчивым, с эпизодами замерзающей мороси и отрицательными температурами зимой, в основном в долинах Эбро и Сегре и на равнине Вик .

История 

Первыми жителями сегодняшней Каталонии были иберы, осевшие на побережье в районе сегодняшней Барселоны и Матаро.

Примерно в 600 г. до н. э. на каталонском побережье появляются греки и создают своё поселение Эмпорион, сегодняшний Эмпурьес.

В III веке до н. э. в Каталонию проникают карфагеняне. Во время первой Пунической войны происходит столкновение между ними и римлянами, которые в 217 г. до н. э. вторгаются в северо-восточную Испанию.

По условиям мирного договора, заключённого в 197 г. до н. э., карфагеняне были вынуждены отказаться от своих испанских владений. Римляне основали провинцию Ближняя Испания с административным центром в городе Таррако (Таррагона). Под господством римлян провинция расцветает, особенный подъём переживает Таррагона и Барселона, именуемая Юлия Августа Фавенция Патерна Барцино.

В 414 г. вестготы завоёвывают северную Испанию, а в 476 г. и Барселону, которую они делают столицей своего государства Готалония. Многие историки предполагают, что от этого названия и произошло слово «Каталония».

В 429 г. вандалы во главе с королём Гейзерихом покидают Испанию и переправляются с Пиренейского полуострова в Северную Африку.

В 711 г. мавры вторгаются в Испанию с севера Африки, а вскоре захватывают и Каталонию. В 713 г. под их натиском пала Барселона.

В VIII—IX вв. в период правления Людовика Благочестивого Каролинги вытесняют мавров из Каталонии. Король Вильфрид объединяет франкские пограничные области с испанскими землями в Испанскую марку, разделённую на 9 графств. Наибольшим могуществом отличалось графство Барселона.

В последней завоевательной войне мавры, возглавляемые Аль-Мансуром, в 985 г. доходят до Барселоны. Однако в 988 году полуразрушенный город без помощи франков снова становится свободным, и Боррель II провозглашает независимость своего графства. Этот год празднуется как год рождения Каталонии.

В XII в., в результате брачного союза между наследниками династий графов Барселоны и королей Арагона графство вошло в состав Королевства Арагон, превратившегося в Средние века в могущественную морскую и торговую державу. Политическая и юридическая независимость каталано-арагонской Короны сохранилась до 1714 г. — года восшествия на престол испанского короля Филиппа V.

В 1871 г. Каталония пытается отделиться от Испании, однако после переговоров остаётся в составе Испанского Королевства.

В 1930-х годах парламент Каталонии пытался провозгласить независимость, однако эти попытки были признаны республиканским правительством незаконными и зачинщики сепаратного процесса были арестованы как изменники. В ходе разразившейся в 1936 г. гражданской войны националистическое правительство Каталонии было вынуждено объединиться с центральным республиканским правительством в противостоянии диктатуре Франко, одержавшей в дальнейшем победу. Репрессии против каталонцев во времена режима Франко значительно способствовали популяризации движения каталонского сепаратизма.

В националистических кругах Каталонии много говорится о стремлении этой автономной области стать независимым государством как о наиболее массовом и близком к реализации сепаратистском движении в Европе. Так утверждается, что это связано с культурными и языковыми причинами каталонизма, так же, как и с экономическими (в том числе в ходе кризиса испанской экономики в начале 2010-х). Говорится, что каталонцев не устраивает то, что большая часть налогов, которые платит население, остаются не в самом регионе, а идут в центр. Если же посмотреть официальный баланс видно, что мадридская автономия вносит в бюджет в два раза больше денег, однако это не приводит к появлению там попыток отделиться от Испании.

В 1979 году Каталония получает автономный статус (основы самоуправления Каталонии письменно зафиксированы в «Положении об автономии»), за которым следует официальное признание каталанского языка. С этого момента Каталония имеет своё правительство (Женералитет), входящее в конституционную систему испанской монархии. Правительство с резиденцией в Барселоне считается преемником власти существовавших с 1359 года Кортесов — сословно-представительного собрания — и состоит из Парламента со 135 депутатами и Исполнительного совета. Председатель Женералитета автономной области избирается Парламентом на 4 года. Последний избранный председатель — Карлес Пучдемон, отстранён от полномочий центральным правительством Испании в октябре 2017 года.

В 2006 году в Каталонии был принят новый автономный статус с расширением финансовой самостоятельности.

В 2009—2010 годах прошли неофициальные опросы-референдумы о независимости Каталонии, на которых более 90 % голосовавших высказалось за независимость.

В сентябре 2012 года по всей Каталонии прошла массовая манифестация с участием более 1 миллиона человек под лозунгом «Каталония — новое государство Европы».

После прошедших 25 ноября 2012 года региональных выборов, по результатам которых абсолютное большинство в парламенте составили депутаты партий-сторонников независимости, 23 января 2013 года парламентом была провозглашёна Декларация о суверенитете («Каталония — суверенный политический и правовой субъект в составе Испании»), а 9 ноября 2014 года состоялся опрос граждан об отделении (от проведения референдума власти Каталонии тогда отказались).

Несмотря на противодействие испанских властей, 1 октября 2017 года правительство и муниципалитеты Каталонии в одностороннем порядке провели референдум о независимости, который ранее, в сентябре 2017 года, Конституционный суд Испании объявил незаконным. По объявленным результатам референдума, явка составила 43 %, около 90,18 % голосовавших каталонцев проголосовали за независимость от Испании.

Административно-территориальное деление 

Каталония делится на 4 провинции (Барселона, Таррагона, Льейда, Жирона), которые, в свою очередь, делятся на 41 район (комарки).

Население и языки 

Население Каталонии насчитывает 7,5 миллиона человек. Около 35 % из них составляют этнические каталонцы, говорящие на каталанском языке и владеющие испанским как вторым. Большую часть остального населения (45 %) составляют испанцы — выходцы из Андалусии, Мурсии и Эстремадуры, переселившиеся в Каталонию преимущественно в последние десятилетия, а также их потомки 2-го и 3-го поколений. Высока также доля иностранцев, в основном из стран Латинской Америки, Африки и Восточной Европы (13,8 %).

Постепенно плотность населения Каталонии стала самой высокой в Испании — 225 человек на км² (2007), Барселона — 2000 человек на км².

Каталанский — это самостоятельный язык, принадлежащий к языкам романской группы. С кастильским, то есть испанским языком, он имеет много общего, но ближайшим его родственником является провансальский язык в Южной Франции. Первые документы на каталанском языке относятся к XII веку. На нём говорят жители Балеарских островов, автономной области Валенсия (его здесь называют валенсийским), в Южной Франции (Перпиньян), в так называемой Франжа (пограничные земли между Каталонией и Арагоном) и на части острова Сардиния (Альгер). Сегодня наряду с испанским он признан в Каталонии государственным. Преподавание в государственных школах и университетах официально ведётся на каталанском языке (т. н. «политика языкового погружения»). Названия населённых пунктов в основном каталанские.

Русский язык различает прилагательные «каталанский» (относящийся к каталанскому языку) и «каталонский» (относящийся к области Каталония) (см. также Каталанский диалект испанского языка).

Политическая система

Международные коды Каталонии 

По системе ISO 3166-2 код Каталонии — «CT», по системе NUTS — «ES51», по системе FIPS PUB 10-4 — «SP56».

Самоуправления 

Органы местного самоуправления Каталонии: парламент, глава правительства, правительство и три органа контроля над их деятельностью: омбудсмен (), Консультационный Совет и Счётная палата ().

Должность председателя женералитета Каталонии вакантна. Глава Парламента — Торрен Рожер.

Экономика 

С точки зрения экономики Каталония относится к самым развитым районам Испании. Население Каталонии составляет около 16 % всего населения Испании, но производит 23 % валового национального продукта. ВВП Каталонии в 2005 году был 170,4 миллиарда долларов, ВВП на душу населения 24 858 долларов, что позволяет Каталонии занять 4-ое место по доходам среди всех автономных сообществ в Испании. ВВП автономии равняется ВВП Финляндии и Дании и выше, чем у Ирландии, ВВП на душу населения почти такой же, как в Германии, и выше, чем в Греции и Португалии, уровень экспорта приближается к значениям Финляндии и превышает показатели Португалии. Экономический рост в Каталонии — 3,3 %. Это промышленный регион, где расположены такие отрасли как текстильная (около 80 % производственных мощностей которой сосредоточено в треугольнике между городами Барселона, Тарраса, Сабадель), химическая, фармацевтическая и автомобилестроительная промышленность. Главная отрасль хозяйства района, практически не имеющего полезных ископаемых, уже не сельское хозяйство, в нём занято лишь 2 % населения, а промышленность — 25 % трудоспособного населения, и сфера услуг — 64 % населения.

Культура

Литература 

Каталонская словесность начинается историческими хрониками XIII—XIV веков. В XX в. наиболее крупными поэтическими именами являются Жозеп Карне, Карлес Риба, Ж. В. Фош, Жоан Бросса, но прежде всего — Сальвадор Эсприу, известный, кроме того, как прозаик и драматург.

В конце XX — начале XXI вв. активно выступают такие авторы, как Ким Монзо, Микель Палоль, Сержи Памиес.

Изобразительное искусство 

Среди каталонских художников мировым признанием пользуются Сальвадор Дали, Жоан Миро и Антони Тапиес. Крупнейшими художественными музеями являются Театр-Музей Дали в Фигерасе (Жирона), Фонды Антони Тапиеса и Жоана Миро (оба в Барселоне), так же, как Национальный музей каталонского искусства и Барселонский музей современного искусства.

Музыка 
Наиболее известные каталонские композиторы — Исаак Альбенис, Энрик Гранадос, Фредерик Момпоу, Роберт Герхард. В мире известны такие музыканты как: виолончелист Пау Казальс, пианистка Алисия де Ларроча, музыкант и музыковед Жорди Савалль, сопрано Виктория де лос Анхелес и Монтсеррат Кабалье, тенор Хосе Каррерас.

Одна из наиболее известных каталонских народных песен «El cant dels ocells» («Песня птиц») приобрела большую международную известность в переложении Пау Казальса для виолончели.

Архитектура 
Крупнейшим архитектором Каталонии остаётся Антони Гауди.

Популярная культура 
Наряду с языком, более широкое распространение снова получают старые обычаи: здесь танцуют не фламенко, как в Андалусии, а сардану — спокойный хоровод, к которому могут присоединиться все желающие, знающие последовательность движений ног (подскоки и переступания), танец хота.

Почти в каждом городе есть праздник, посвящённый его святому покровителю.

Широко распространёна уникальная, характерная только для каталонцев, рождественская традиция поиска «какающего человечка» и поверье о том, что эта фигурка приносит успех в делах.

Местные праздники 

Каждый город ежегодно отмечает праздник festa major — день своего святого-покровителя. Праздник, как правило, длится несколько дней, в течение которых организуются разнообразные состязания, устраиваются аттракционы для детей и ремесленные ярмарки, проводятся концерты и представления под открытым небом.

В последний вечер после торжественной речи мэра с главной площади по направлению к пляжу стартуют 2 группы участников праздника, одна из которых с горящими факелами и бенгальскими огнями преследует другую до самой воды («коррефок»). Обычно праздники festa major выпадают на период летнего сезона.

Традиционно во время праздников выступают команды кастельеров, выстраивающие высокие «человеческие замки» — кастели.

Ежегодно 11 сентября в память годовщины окончания осады Барселоны 1714 года отмечается Национальный день Каталонии ().

Интернет 
Каталония стала одной из первых автономий (в составе независимых государств), получивших свой домен в Интернете (.cat, с сентября 2005).

См. также

Примечания

Литература 
 
 «Un segle d’historia de Catalunya en fotografies», Barcelona, 2010
 Мосейкина Марина Николаевна. Каталония и «каталонизм» в русской литературе путешествий второй половины XIX — начала XX вв.

Ссылки 

 Парламент 
 Правительство